CPMP ist die Abkürzung für:

 Committee for Proprietary Medicinal Products, früherer Name für das  Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), siehe  Ausschuss für Humanarzneimittel
 Core-Plus Mathematics Project, siehe CPMP-Tools

cPMP steht für:
  Cyclisches Pyranopterinmonophosphat, siehe Fosdenopterin

Abkürzung